Whitney Mansion ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Whitney Mansion (New Jersey), ID-Nr. 72000795
 Whitney Mansion (Albany County, New York), ID-Nr. 79003242
 Whitney Mansion (Niagara County, New York), ID-Nr. 74001283